Bennys Run ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Bennys Run (Bark Cabin Run) im Lycoming County
 Bennys Run (Shamokin Creek) im Northumberland County